Ovo je popis tijela Sunčeva sustava prema polumjeru, složen u silaznom slijedu srednjeg volumetrijskog polumjera. Ovaj popis nije iscrpan; sadrži Sunce, planete, više prirodnih satelita i brojna druga važna tijela.

Poredak nije isti kao poredak na popisu tijela Sunčeva sustava prema masi zato što su neka tijela gušća od drugih. Na primjer, Uran je veći od Neptuna ali ima manju masu, a iako su Ganimed i Titan veći od Merkura, imaju upola manju masu.

Otkriveno je više novih transneptunskih tijela znatne veličine. Iako njihov promjer ostaje privremen jer su otkrivena nedavno, te se često izražava kao raspon vrijednosti, popis navodi gdje se otprilike nalaze.

Popis 
Ovaj je popis složen po prosječnom POLUMJERU. Većina Wikipedijinih članaka popisuje polarni i ekvatorski OPSEG. Pazite što unosite. 

 * uz korištenje ekvatorskog promjera i pretpostavku da tijelo ima oblik kugle
 ** uz korištenje tri promjera i pretpostavku da tijelo ima oblik kugle
 *** promjer se zna samo vrlo približno

Poveznice 
Sunčev sustav
Popis tijela Sunčeva sustava prema masi (eng wiki)
Popis tijela Sunčeva sustava prema promjeru - Izvori (eng wiki)
Prirodni satelit (eng wiki)
Manji planet (eng wiki)

Vanjske poveznice 
Osnovne činjenice o planetima (eng)
Osnovne činjenice o asteroidima (eng)
Tijela Sunčeva sustava složena po opsegu u metrima (eng) 

 
Tijela Sunčeva sustava prema promjeru